Wilhelm Deist ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Deist (Politiker) (1898–1953), deutscher Politiker (Zentrum/CDU)
 Wilhelm Deist (Historiker) (1931–2003), deutscher Historiker